Мундыбаш:

 Мундыбаш — река в Кемеровской области, приток Кондомы.
 Мундыбаш — посёлок городского типа в Кемеровской области.
 Мундыбаш — станция на южнокузбасской ветке Западно-Сибирской Железной дороги в Кемеровской области.